Tolvmansgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tolvmansgrundet, Pedersöre, Österbotten, 
 Tolvmansgrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Tolvmangrundet
Tolvmansgrund

Robotskapade Finlandförgreningar